Campionatul Mondial de Formula 1 din 1997 a fost cel de-al 51-lea sezon al curselor auto pentru mașinile de Formula 1, recunoscut de organismul de conducere al sportului internațional, Federația Internațională de Automobilism, ca fiind competiția de cea mai înaltă clasă pentru mașinile de curse. A inclus cea de-a 48-a ediție a Campionatului Mondial al Piloților, și a 40-a ediție a Campionatului Mondial al Constructorilor. Sezonul a fost disputat pe parcursul a șaptesprezece curse, începând în Australia pe 9 martie și terminându-se în Spania pe 26 octombrie. Calendarul din 1997 a prezentat două noi evenimente, cu Marele Premiu al Luxemburgului, precum și Marele Premiu al Austriei, acesta din urmă revenind în calendar după o absență de zece ani. Singura cursă care a ieșit din calendar a fost Marele Premiu al Portugaliei, după 13 ani de prezență.

Campionatul piloților a fost câștigat de Jacques Villeneuve, iar campioana la constructori a fost Williams-Renault. Campionatul a fost decis în circumstanțe extrem de controversate, deoarece liderul campionatului înainte de ultima cursă, Michael Schumacher, l-a lovit în mod deliberat pe Villeneuve în timp ce încerca să-și apere conducerea cursei în runda finală a Campionatului la Marele Premiu al Europei la Jerez, Spania. Schumacher s-a oprit în pietriș și a fost considerat vinovat pentru accident de către FIA, fiind pedepsit prin eliminarea sa din campionat. Schumacher și-a păstrat însă cele cinci victorii din sezon. Villeneuve a terminat pe locul trei în cursă, în ciuda contactului. Villeneuve a câștigat șapte curse, dar nu va mai câștiga niciodată un Mare Premiu de Formula 1 înainte de retragerea sa din .

Piloții și echipele înscrise în campionat 
Piloții și echipele următoare au fost incluse în sezonul din 1997 al campionatului.

Calendar 

Următoarele șaptesprezece Mari Premii au avut loc în 1997.

Următoarele runde au fost incluse în calendarele provizorii publicate de FIA, dar au fost anulate:

Schimbări în calendar 
Marele Premiu al Austriei a revenit în calendar după o absență de nouă ani.
Marele Premiu al Luxemburgului a fost adăugat în Campionatul Mondial pentru prima dată, după ce a avut loc ca o cursă non-campionat din 1949 până în 1952.
Marele Premiu al Portugaliei a fost inițial programat ca runda finală a sezonului, urmând să aibă loc pe Circuitul Estoril. A fost anulat și înlocuit de Marele Premiu al Europei după ce proprietarii circuitului Estoril nu au reușit să facă modificările solicitate.

Rezultate și clasamente

Marile Premii

Sistemul de punctaj
Punctele sunt acordate primilor șase piloți care au terminat în fiecare cursă, folosind următoarea structură:

Pentru a obține toate punctele, câștigătorul cursei trebuie să termine cel puțin 75% din distanța programată. Jumătate de puncte sunt acordate dacă câștigătorul cursei termină mai puțin de 75% din distanță, cu condiția terminării a cel puțin două tururi complete. În cazul de egalitate la încheierea campionatului, se folosește un sistem de numărătoare, cel mai bun rezultat fiind folosit pentru a decide clasamentul final.

Note
 - În cazul în care nu sunt încheiate două tururi complete, nu se acordă nici un punct și cursa este abandonată.
 - În cazul în care doi sau mai mulți piloți realizează același cel mai bun rezultat de un număr egal de ori, se va folosi următorul cel mai bun rezultat. Dacă doi sau mai mulți piloți vor avea un număr egal de rezultate de un număr egal de ori, FIA va nominaliza câștigătorul conform unor criterii pe care le va considera potrivite.

Clasament Campionatul Mondial al Piloților 

Note:
 Piloții care nu au obținut puncte nu au fost clasificați într-o poziție de campionat de către FIA.

Clasament Campionatul Mondial al Constructorilor

Note:
 Pozițiile sunt sortate după cel mai bun rezultat, rândurile nefiind legate de piloți. În caz de egalitate de puncte, cele mai bune poziții obținute au determinat rezultatul.
 Constructorii care nu au obținut puncte nu au fost clasificați într-o poziție de campionat de către FIA.

Note

Referințe 

Sezoane de Formula 1
1997 în sport